Osoby o tym nazwisku:
 Isabella Cervoni – włoska poetka
 Jean-Baptiste Cervoni – francuski wojskowy